Тамазатюбе Старое () — село в Бабаюртовском районе Дагестана. Входит в Тамазатюбинское сельское поселение.

География 
Расположено на северо-востоке от районного центра Бабаюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Бирюзяк, на северо-западе — село Инко, на юге — сёла Тамазатюбе новое, Баласма и Сангар, на западе — Шугурин.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Бабаюртовского района